Warrigal Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Warrigal Creek (Borer River), Nebenfluss des Borer River in Queensland
 Warrigal Creek (Cape River), Nebenfluss des Cape River (Burdekin River) in Queensland
 Warrigal Creek (Victoria), Fluss und Gebiet in Gippsland, Victoria